Влади́мир Скляре́нко:
 Скляренко, Владимир Михайлович (1907—1984) — советский театральный режиссёр и педагог.
 Скляренко, Владимир Петрович (род. 1955) — советский и российский музыкант-виртуоз (гобоист).